

Toponymes 

 Voisins, un hameau de la commune de Louveciennes, dans le département des Yvelines en France ;
 Voisins, un ancien nom de la commune de Pezens dans l'Aude ;
 Voisins-le-Bretonneux, une commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France ;
 Voisins, un hameau de la commune de Mouroux en Seine-et-Marne ;
 Voisins, un hameau de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière dans l'Essonne ;
 château de Voisins, un château construit entre 1903 et 1906 à Saint-Hilarion (Yvelines) ;
 château de Voisins, sur la commune de Saint-Ay dans le Loiret, le siège sinon de la première du moins de l'une des premières abbayes de femmes de l'Orléanais ;
 Quincy-Voisins, une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

Patronymes 
 famille Gilbert de Voisins, la famille des anciens seigneurs de Voisins-le-Bretonneux, qui portaient d'azur à la croix engrêlée d'argent cantonnée de quatre croissants d'or, blason reprit, en partie, par la ville ;
 Pierre Gilbert de Voisins (1684-1769), magistrat et administrateur français ;
Pierre Paul Alexandre Gilbert de Voisins (1773-1843), magistrat et homme politique français ;
 Auguste Gilbert de Voisins (1877-1939) est un écrivain, essayiste et traducteur français ;
 famille de Voisins, dont le précédent est issu, portait d'argent à trois fusées de gueules posées en fasce ;
 Pierre de Voisins, un seigneur des Yvelines, compagnon de Simon de Montfort lors de la croisade des Albigeois ; il portait de gueules à trois fusées d'argent posées en fasce.
François-Amable de Voisins (1765-1809),  évêque nommé de Saint-Flour.

Art 

 Voisins, un film expérimental canadien du réalisateur Norman McLaren réalisé en 1952 ; 
 Village de Voisins, un tableau d'Alfred Sisley ;
 Voisins, une nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg.

Sport 
 Voisins de Laval, un des noms utilisés par la franchise de hockey sur glace qui a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à Laval au Québec entre les années 1971 et 1998

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Ancienne commune dans l'Aude